Genio hace referencia a varios artículos:

Mitología
 Genio (o yinn, del árabe djinn), criatura fantástica de la mitología semítica y de la tradición árabe.
 En la religión romana:
 Genio (mitología romana) (o genius), instancia individualizada de naturaleza divina general, o tutelar. 
 Genius loci, espíritu protector.

Cine 
 Genius (película de 2016)

Televisión 

 Genius, (2017-) serie original de National Geographic.

Psicología 
 Genio (persona), de «extraordinaria capacidad» o con una capacidad intelectual muy superior a la media.
 Se entiende por genio al "carácter" que posee una persona conforme a su personalidad o estado de ánimo.

Tecnología 
 Genius, marca de la empresa taiwanesa de tecnología, KYE Systems Corp.
 Genius (iTunes), característica de software implementada por Apple para iTunes 8.

Además
 Genio andrógino, estatua romana.